WASP — sigla que em inglês significa "Branco, Anglo-Saxão e Protestante"
W.A.S.P. — banda de heavy metal norte-americana
W.A.S.P. (álbum) — álbum homónimo do grupo acima referido
Classe Wasp — classe de porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos

Desambiguações de siglas
Desambiguações de música